Photon mapping – algoritmo di illuminazione globale, basato sulla simulazione dell'emissione di raggi di luce e usato in computer grafica per simulare realisticamente l'interazione della luce con differenti oggetti
 Photon – nome di due personaggi dei fumetti Marvel (Genis-Vell e Monica Rambeau)
 Photon – personaggio dei fumetti Image Comics, membro di Youngblood
 Photon – serie televisiva statunitense
 Photon – album dei Boom Boom Satellites del 2002
 Photon – anime e manga del 1997
 Photon Engine –  servizio di gestione Server per la creazione di videogame in Multigiocatore